Села:
 Мирівка — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Мирівка — Київська область, Кагарлицький район
 Мирівка — Хмельницька область, Волочиський район